5-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 5-й меридиан восточной долготы
 5-й меридиан западной долготы

См. также 
 5-я параллель